Goldenkron bezeichnet:

 Zlatá Koruna, eine Gemeinde in Tschechien, deutscher Name: Goldenkron
 Kloster Zlatá Koruna
 Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1967), ein Passagierschiff, 1942 bis 1945 als Goldenkron in Dienst